

Sigle 
 Sinistra e Libertà – coalizione elettorale per le elezioni europee del 2009 dei partiti di Sinistra, ad eccezione dei partiti comunisti, e dei Verdi 
 Skylab – stazione spaziale statunitense
 Sociedad Limitada – tipo di società presente nell'ordinamento giuridico della Spagna affine all'italiana Società a responsabilità limitata
 Storstockholms Lokaltrafik – azienda di trasporto pubblico di Stoccolma (Svezia)
 Stronnictwo Ludowe – partito politico polacco

Acronimi 
 Sonoluminescenza – processo di trasformazione dell'energia sonora in luce
 Stato limite – condizione estrema di un materiale sottoposto a sollecitazione prima di perdere le sue caratteristiche progettuali
 Steam Locomotive – locomotiva a vapore
 Stile libero – specialità del nuoto

Codici 
 SL – codice vettore IATA di Rio Sul Serviços Aéreos Regionais
 sl – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua slovena
 SL – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Sierra Leone
 SL – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Sal (Capo Verde)
 SL – codice ISO 3166-2:DE del Saarland (Germania)
 SL – codice ISO 3166-2:ID di Sumatra Meridionale (Indonesia)
 SL – codice ISO 3166-2:LA	della provincia di Salavan (Laos)
 SL – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Slesia (Polonia)
 SL – codice ISO 3166-2:SN della regione di Saint-Louis (Senegal)

Informatica 
 .sl – dominio di primo livello della Sierra Leone
 Software Libero – una licenza di software che ne concede lo studio, l'utilizzo, la modifica e la redistribuzione liberi

Matematica 
 SL(n) – gruppo lineare speciale di ordine n

Religione 
 S.L. – Suore di Loreto ai Piedi della Croce

Sport 
 SL – nello sci alpino, slalom speciale 
 SL – abbreviazione di Sport Lisbona nella denominazione del 
 SL – nel rugby, seconda linea

Altro 
 SL – targa automobilistica del distretto di Salzburg-Umgebung (Austria)
 SL – targa automobilistica di Schleswig-Flensburg (Germania)
 SL – targa automobilistica di Stará Lubovna (Slovacchia)
 Mercedes-Benz Classe SL – gamma di automobili della Mercedes-Benz